

Geografia 
 Afonso Bezerra – comune brasiliano nello Stato del Rio Grande do Norte
 Afonso Cláudio – comune brasiliano nello Stato dell'Espírito Santo
 Afonso Cunha – comune brasiliano nello Stato del Maranhão

Persone 
 Andrey Nazário Afonso – calciatore brasiliano
 Guilherme Afonso – calciatore angolano naturalizzato svizzero
 José Afonso – cantautore portoghese
 Luís Miguel Afonso Fernandes – calciatore portoghese
 Nadir Afonso – pittore e architetto portoghese
 Noelia Afonso – modella spagnola

Altro 
 Afonso – variante del nome Alfonso